Типольт:

 Типольт — баронский род.
 Типольт, Карл Карлович (1801 — не ранее 1869) — генерал-лейтенант, участник подавления Польского восстания 1831 года.
 Типольт, Николай Аполлонович барон (1864—1948) — морской офицер, генеалог, геральдист, коллекционер, генерал-майор флота.